Get the F*ck out of my House (kurz GTFOOMH, Englisch für Verpisst euch aus meinem Haus) ist eine aus den Niederlanden stammende Reality-Show, die dort erstmals 2016 auf RTL 5 lief. Die deutschsprachige Version wurde zum ersten Mal am 4. Januar 2018 auf dem Privatsender ProSieben ausgestrahlt.

Sendung 
Die Sendung ist ein Wettstreit zwischen 100 Teilnehmern, die einen Monat lang in einem Haus leben. Die Kandidaten dürfen das Haus, damit aber auch die Show, jederzeit verlassen. Der Kandidat, der das Haus als Letzter verlässt, gewinnt 100.000 Euro.

Spielkonzept 
In einem Haus, welches Platz für maximal vier Personen bietet, werden 100 Kandidaten rund um die Uhr von Kameras begleitet. Es gibt Spiele im Haus, zu denen die Teilnehmer gegeneinander antreten, und Hausregeln, die die Kandidaten selbst aufstellen. Die Kandidaten dürfen das Haus jederzeit verlassen, sie beenden damit allerdings auch die Teilnahme an der Show. Der Kandidat, der das Haus als Letzter verlässt, gewinnt 100.000 Euro. Die Teilnehmenden haben keinen Kontakt zur Außenwelt – elektronische Geräte müssen vor Beginn abgegeben werden. Jeder darf eine Sammelbox mit Erinnerungsstücken, Hygieneartikeln und Kleidung mitbringen.

Verglichen wird die Show mit dem Reality-TV-Format Big Brother unter verschärften Bedingungen.

Ablauf

Staffel 1 
Die teilnehmenden 45 Frauen und 55 Männer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz waren zwischen 19 und 82 Jahre alt. Die jüngste Teilnehmerin war Josephine und der älteste Teilnehmer Kurt. In der ersten Folge blieben nach sieben Rauswürfen und etlichen freiwilligen Auszügen 78 Teilnehmer, nach der zweiten Folge mit fünf Rauswürfen und weiteren freiwilligen Auszügen 51 Teilnehmer im Spiel. Nach der dritten Folge befanden sich noch 35 Teilnehmer im Haus. Nach der vierten Folge waren noch 13 Teilnehmer übrig, die damit am Finale teilnahmen.
In der fünften und letzten Folge (Finale) am 1. Februar 2018 gewann Kandidat Oliver das Preisgeld in Höhe von 100.000 €.

Staffel 2 
96 Kandidaten und vier Prominente im Alter von 18 bis 58 nehmen an der zweiten Staffel teil. Als 101. „Kandidatin“ zog Akt-Model und It-Girl Micaela Schäfer in das Haus ein. Sie ist eigentlich keine Kandidatin der Show, sie hat die Aufgabe, den Kandidaten beim „Ausziehen“ zu helfen. Sie kann nicht rausgewählt werden und darf selbst an keiner Abstimmung teilnehmen. Insgesamt sind es 53 Männer und 48 Frauen. Gleich in der ersten Folge zogen 30 davon freiwillig wieder aus und drei wurden rausgeworfen. In der zweiten Folge zogen neun freiwillig aus und vier wurden rausgeworfen. Aufgrund schlechter Quoten der ersten beiden Folgen beschloss ProSieben die Staffel zu verkürzen. Ab Folge drei bekam die Sendungen eine Stunde mehr Sendezeit, dafür fielen zwei der sechs geplanten Folgen weg, sodass das Finale bereits am 30. April stattfand. In der dritten Folge zogen ganze 34 Kandidaten aus, sodass sich 21 für das Finale qualifizierten. Ebenfalls in der dritten Folge verließ Micaela Schäfer das Haus, da sie wegen einer Buchung für eine Erotik-Messe nicht weiter an der Sendung teilnehmen konnte. Produziert wurde die zweite Staffel Get the F*ck out of my House bereits im Oktober 2018. Während der vierten Folge reduzierte sich die Teilnehmerzahl auf 11 Kandidaten, die am Finale teilnahmen. Kandidat Guggi gewann das Preisgeld in Höhe von 100.000 €.

Spielverlauf

Staffel 1 
Die Teilnehmer verließen im Lauf der Sendung in folgender Reihenfolge das Haus

Produktion
Produziert wurde die Show in einem leerstehenden Haus im Mechernicher Stadtteil Satzvey.

Vor Beginn der Dreharbeiten gab es aufgrund des Fernsehprojektes kritische Diskussionen bei der Sitzung des Mechernicher Stadtrats, da die Produktionsfirma aufgrund der ungewöhnlichen Nutzung eines Wohnhauses eine Baugenehmigung beantragt hatte. Die Fraktionen bedauerten die Anwohner, welche bereits durch regelmäßige Veranstaltungen der Wasserburg Satzvey belästigt würden. Die Baugenehmigung wurde erteilt, da die Produktionsfirma versicherte, dass nach der Ankunft ausschließlich innerhalb des Hauses gedreht werde.

Staffel 2 
Für die zweite Staffel wurden einige Änderungen vorgenommen – so fand die Staffel statt im vorherigen Haus in Satzvey mit 113 m² Fläche nun in einem nur noch 63 m² großen Haus im nordrhein-westfälischen Mettmann statt. Außerdem waren in dieser Staffel prominente Kandidaten dabei, so der Musiker Martin Kesici, Akt-Model und It-Girl Micaela Schäfer, Model und Bachelor-Teilnehmerin Saskia Atzerodt, Rapper und Love-Island-Teilnehmer Mike Heiter und die aus Adam sucht Eva bekannte Natalia Osada.

Die Staffel wurde ab dem 9. April 2019 auf ProSieben ausgestrahlt und wieder von Jana und Thore Schölermann moderiert.

Weblinks 
 Get the F*ck out of my House auf ProSieben.de

Einzelnachweise 

Spielshow
Fernsehsendung der 2010er Jahre
Fernsehsendung (ProSieben)